Запорожский энергомеханический завод
 Зуевский энергомеханический завод
 Электромеханический завод «Звезда»